Strid ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Strid (* 1932), schwedischer Pilzkundler
 Arne Strid (* 1943), schwedischer Botaniker
 Björn Strid (* 1978), schwedischer Metal-Sänger
 Elisabet Strid (* 1976), schwedische Opernsängerin in der Stimmlage Sopran
 Jakob Martin Strid (* 1972), dänischer Autor und Zeichner
 Raymond Strid (* 1956), schwedischer Jazz-Schlagzeuger

Strid steht für:
 Strid (Band), eine norwegische Black-Metal-Band aus Oslo